Давид I Шкотски (1084 - Карлајл, 24. мај 1153) је био краљ Шкотске из династије Данкелкд. Био је син Малколма III и Маргарете Шкотске.

Породично стабло 

Рођени 1084.
Умрли 1153.
Династија Данкелд
Династија Данкелд
Шкотски краљеви